Torslev (parochie, Frederikshavn), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Frederikshavn
 Torslev (parochie, Jammerbugt), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Jammerbugt